Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента (АО «ВНИИАЛМАЗ») — научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт, учебно-методический и информационный центр по вопросам исследований, разработки, производства и применения природных, синтетических алмазов и инструментов из них.

Институт специализируется на разработке и производстве как серийных, так и специальных алмазных инструментов применяемых в различных отраслях промышленности, при обработке изделий из твёрдых сплавов, высокопрочных сталей, цветных металлов и сплавов из них, полупроводниковых материалов, чугунов, керамики, стекла, камня и многих других материалов.

В состав института (на 2018 год) входят три лаборатории и опытное производство.

Генеральный директор  АО "ВНИИАЛМАЗ" (2020) — Ю.В. Ягудаев

Расположение 
Институт находится в центре Москвы, занимая крупное здание, состоящее из трёх корпусов по адресу Улица Гиляровского, дом 65. Здание является Памятником архитектуры федерального значения - «Городской дом дешёвых квартир для одиноких имени Г.Г.Солодовникова» (1908, арх. Т.Я.Бардт по проекту М.М.Перетятковича, при участии И.И.Рерберга).

Название 
В разное время институт носил следующие названия:
 1947 — Всесоюзное   бюро  технической  помощи   по   рациональному использованию алмазного инструмента и внедрению алмазозаменителей (ОРГАЛМАЗ),
 1956 — Всесоюзная  научно-исследовательская лаборатория алмазного инструмента и заменителей алмаза (ВНИЛАЛМАЗ),
 1958 — Государственный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт природных алмазов и инструмента (НИИАЛМАЗ ),
 1966 — Всесоюзный научно-исследовательский, конструкторско-технологический институт природных алмазов и инструмента (ВНИИАЛМАЗ), 
 1987 — Научно-производственное объединение по природным и искусственным алмазам и алмазному инструменту (НПО ВНИИАЛМАЗ),
 1995 — Федеральное   государственное   унитарное   предприятие   -  ФГУП   «ВНИИАЛМАЗ», 
В 2005 году ФГУП «ВНИИАЛМАЗ» преобразован в ОАО «ВНИИАЛМАЗ» с сохранением основных направлений деятельности.

История 

В центральном округе Москвы, на пересечении улиц Гиляровского (ранее 2-й Мещанской) и Трифоновской возвышается пятиэтажное здания старинной архитектуры, до Октябрьской революции оно носило имя «Свободный гражданин» или «Дом дешёвых квартир для одиноких имени Г.Г.Солодовникова». Строительство дома велось с небольшими перерывами с октября 1906 года до 1908 года, исключительно на средства, завещанные богатейшим купцом в истории России — Гаврилой Гавриловичем Солодовниковым, состояние которого превосходило состояние купцов Морозовых, Третьяковых и Рябушинских вместе взятых.

Про Солодовникова рассказывали, что он отличался патологической скупостью - жил в небольшом домике, ходил по дому в заплатанном халате, питался на два гривенника в день, но любил все прекрасное. Известный на весь мир театр оперетты в Москве - был в те времена самым крупным частным театром в России, построен он был по заказу Г.Г. Солодовникова и принадлежал ему же.

Скончался Солодовников 21 мая 1901 года, завещав своё состояние, более 20 миллионов рублей на нужды благотворительности. Такого ни в России, ни во всём мире ещё не было. Новость облетела тогда все без исключения мировые издания. Именно на часть этих средств был возведён «Дом дешевых квартир», в котором с 1965 года разместился «ВНИИАЛМАЗ».

История создания «Научно-исследовательского института природных, синтетических алмазов и инструмента - ВНИИАЛМАЗ» берет своё начало в 1947 году. До пятидесятых годов в СССР алмазные инструменты широкого применения не находили.

Созданное в 1947 году Всесоюзное бюро по рациональному использованию алмазного инструмента и внедрению алмазозаменителей (ОРГАЛМАЗ), стало первой и единственной в СССР организацией занимающейся изучением опыта внедрения алмазов в отрасли промышленности. В те годы алмазы применялись в основном для правки абразивных кругов и, частично, при точении. В связи с увеличением объема применяемых в промышленности алмазов и необходимостью их рационального использования в 1957 году на базе ОРГАЛМАЗа была образована ВНИЛАЛМАЗ — научно-исследовательская лаборатория для разработки инструментов с алмазным покрытием. Главной задачей лаборатории была разработка технологии изготовления алмазного инструмента и выявление его эксплуатационных характеристик.

В 1957 году в Якутии были открыты алмазные месторождения и алмазная обработка, на основе отечественных алмазов, стала повсеместно внедряться в отраслях народного хозяйства, преимущественно в машиностроении. Возникла необходимость в углублённом изучении природных свойств алмазов с целью совершенствования технологий производства алмазных инструментов и увеличения их эффективности при обработке металлических и неметаллических материалов. В связи с этим ВНИЛАЛМАЗ был преобразован в Государственный научно-исследовательский институт алмазного инструмента и процессов алмазной обработки - НИИАЛМАЗ. 

Перед НИИАЛМАЗ были поставлены следующие задачи: 
 разработка классификации алмазов, типажа алмазного инструмента и технологических процессов его производства;
 создание специализированной аппаратуры и оборудования. 

Успешное решение этих задач предопределило развитие специализированного централизованного производства алмазного инструмента в СССР. 

В 1960 году, учеными АН СССР была решена проблема синтеза алмазов, что позволило с 1963 года начать промышленное производство синтетических алмазов в СССР.

В связи с этим НИИАЛМАЗ приступил к разработке:
 технических требований на синтетические алмазы;
 созданию новых видов алмазного инструмента и технологических процессов его производства;
 новых видов оборудования для производства алмазного инструмента;
 изысканию новых областей применения алмазной обработки.

В 1966 году НИИАЛМАЗ был преобразован во Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт природных алмазов и инструмента – ВНИИАЛМАЗ. 

В период с 1965 по 1970 годы, началось бурное развитие промышленности в СССР. К началу семидесятых, по объему производства и применению алмазов в народном хозяйстве СССР вышла на одно из первых мест в мире. Производство алмазного инструмента было сосредоточено на нескольких крупных заводах. В течение всего периода деятельности ВНИИАЛМАЗа, на базе его разработок и под его контролем в СССР была создана мощная и высокоразвитая алмазная подотрасль, которая полностью обеспечивала потребность страны в алмазном инструменте.

Большую помощь в создании алмазного инструмента и его внедрении оказали коллективы научных организаций:
 Института физики высоких давлений Российской Академии наук;
 Института химической физики Российской Академии наук;
 Института сверхтвердых материалов Академии наук Украины.

Одной из важнейших задач, с которой успешно справился ВНИИАЛМАЗ при участии заводов алмазной подотрасли, явилось оснащение предприятий автопрома – ВАЗ (1969 г.), КАМАЗ (1972 г.), а также БУРМАШ отечественным алмазным инструментом, вытиснив импортный. В 1977 году группа сотрудников ВНИИАЛМАЗа была награждена Государственной премией за широкое внедрение алмазного инструмента в промышленность.

В 1980 году на институт были возложены функции головной организации по государственным испытаниям алмазного инструмента. Для выполнения этих задач институтом была создана и введена в действие новая система государственных испытаний алмазного инструмента.

В 1987 удалось создать экспериментально-промышленный участок синтетических алмазов и расширить экспериментальную базу лабораторий института.

Активно продвигались работы по созданию высокопроизводительного алмазного инструмента для строительной индустрии. Этот инструмент применялся при сооружении таких монументальных сооружений, как: Кремлёвский Дворец Съездов, памятник Неизвестному солдату в Москве, Останкинская телебашня, здание СЭВ, Храм Христа Спасителя, станций московского метрополитена, монумент на Поклонной горе и многих других. 
Разработанный во ВНИИАЛМАЗ инструмент широко используется в городском хозяйстве Москвы - это строительство и ремонт дорог, резка и обработка стекла, сверление железобетонных конструкций, обработка кожи, заточка инструмента и т.д.
	
В начале этапа перестройки и в последующие годы ВНИИАЛМАЗ переживал трудный период, однако руководителям института удалось сохранить его как единое целое с развитой структурой научно-исследовательских подразделений.

В 1995 году, в результате реструктуризации промышленности, ВНИИАЛМАЗ приобрел статус Федерального государственного унитарного предприятия – ФГУП «ВНИИАЛМАЗ», основными работами которого стало продолжение следующих направлений:
 исследование, классификация и обработка природных и синтетических алмазов;
 разработка   новых   видов   синтетических   алмазов,   сверхтвердых   алмазосодержащих
композиционных материалов и инструментов на их основе;
 сертификационные испытания алмазных, абразивных инструментов и алмазных порошков;
 изготовление и  поставка партий синтетических  алмазов  и  алмазных инструментов:
серийных и специальных;

В 2005 году ФГУП «ВНИИАЛМАЗ» был преобразован в ОАО «ВНИИАЛМАЗ» с сохранением основных направлений деятельности.

Институт 

В настоящее время (2018 г.) в составе АО "ВНИИАЛМАЗ" продолжают трудиться более 70 высококвалифицированных специалистов, среди них доктора и кандидаты наук.

В институте действует Испытательный центр, который проводит испытания алмазных и абразивных инструментов. Лаборатории института занимаются созданием шлифовального, правящего, однокристального и других видов инструмента. Одним из важнейших направлений деятельности института являются научные исследования и разработки в области алмазной сырьевой базы, создание сверхтвердых композиционных материалов, работы по наноалмазам.

Учёные, связанные с институтом 
В институте работали - родоначальник этой подотрасли машиностроения в СССР  и основатель всех указанных выше и предшествовавших современному ВНИИАЛМАЗу организаций - Миндлин Я.Б., Петросян Л.К., Зубков В.М., Романов В.Ф., Копп Б.Ю., Иоффе М.М., Головань А.Я., Безруков Г.Н., Бейлинсон С.Л., Шкловский А.Г., Сторчак Г.А., Кохан Р.Ф. и другие.

Ссылки 
 Официальный сайт ВНИИАЛМАЗ
 Научные организации Москвы
 д.т.н. Алла Ножкина: «Под натиском китайской синтетики может кардинально измениться ситуация в алмазно-бриллиантовом комплексе»
 Старые фото здания на сайте Оldmos.ru

Научные институты
Наука в Москве
Научные институты СССР
Научные институты России
Акционерные общества России